Satakunta valkrets är en valkrets i Finland vid riksdagsval som omfattar Satakunda.

Valkretsen har 8 mandat i riksdagen.

Riksdagsledamöter 2019-2023

Finlands Socialdemokratiska Parti (3)
Kristiina Salonen
Krista Kiuru
Heidi Viljanen

Sannfinländarna (2)
Laura Huhtasaari (2019, valdes till Europaparlamentet)
Petri Huru (i stället för Huhtasaari)
Jari Koskela

Centern i Finland (1)
Eeva Kalli

Samlingspartiet (1)
Matias Marttinen

Vänsterförbundet (1)
Jari Myllykoski

Valkretsar i Finland